Гиперполяризация (биология) — изменение мембранного потенциала в отрицательную сторону, процесс обратный деполяризации.
 Гиперполяризация (физика) — поляризация ядерных спинов атомов.